Фронт — имя нескольких христианских святых:

 Святой Фронт — легендарный проповедник христианства в Перигоре (Дордонь, Франция); 
 Святой Фронт — отшельник в Нормандии (VI век), по имени которого названа коммуна Домфрон (Орн, Франция).